

Geografia 
 General Enrique Estrada – municipalità di Zacatecas, nel Messico centrale
 Moyahua de Estrada – municipalità di Zacatecas, nel Messico centrale

Persone 
 Andrés Estrada – ex calciatore colombiano
 Armando Estrada – ex wrestler statunitense
 Armando Estrada Rivero – ex cestista cubano
 Blanca Estrada – attrice spagnola
 Blanca Estrada – ex schermitrice messicana
 Caridad Estrada – ex schermitrice cubana
 Carlos Enrique Estrada – ex calciatore colombiano
 Dani Estrada – calciatore spagnolo
 Daniel Estrada – pugile messicano
 David Estrada – calciatore messicano naturalizzato statunitense
 Diego Estrada – calciatore costaricano
 Edgar Estrada – ex calciatore guatemalteco
 Emilio Estrada – politico ecuadoriano
 Emmalyn Estrada – cantautrice, ballerina e attrice canadese di origini filippine
 Erik Estrada – attore statunitense
 Eva Estrada-Kalaw – attivista, politica e insegnante filippina
 Francisco López Estrada – filologo spagnolo
 Gregorio Estrada – ex cestista spagnolo
 Javier Estrada Fernández – arbitro di calcio spagnolo
 Jenaro Vicente Estrada Cajigal – politico messicano
 Jinggoy Estrada – politico e attore filippino
 John L. Estrada – militare statunitense
 Jorge Iván Estrada – calciatore messicano
 Joseph Estrada – politico filippino
 Juan Estrada – calciatore argentino
 Manuel Estrada Cabrera – politico guatemalteco
 Marco Estrada – calciatore cileno
 María de Estrada – esploratrice e conquistadora spagnola
 Miguel Estrada – ex cestista spagnolo
 Natalia Estrada – showgirl, ballerina e attrice spagnola
 René Estrada – calciatore cubano, di ruolo centrocampista
 Roy Estrada – musicista statunitense
 Rubén Suárez Estrada – calciatore spagnolo
 Tomás Estrada Palma – politico cubano